Gudula, (auch Gudila, franz.: Gudule, niederl. Goedele) ist ein weiblicher Vorname. Er ist von Gundula zu unterscheiden.

Namenstag 

Namenstag ist der 8. Januar.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Gudula Achterberg (* 1965), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gudula von Brüssel († um 712), Nationalheilige von Belgien, Patronin von Brüssel; siehe auch Gudulakirche
 Gudula Blau (* 1940), deutsche Schauspielerin, Autorin und Sängerin
 Gudula Budke (* 1926), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Gudula Lorez (1944–1987), deutsche feministische Verlegerin
 Gudila von Pölnitz (1913–2002), Denkmalschützerin und ehem. Mitglied des Bayerischen Landtags 
 Gudula "Gutle" Rothschild (1753–1849), Frau des Gründers des Bankhauses Rothschild
 Gudula Staub (* 1968), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Gudula Walterskirchen (* 1967), österreichische Historikerin und Autorin

Literarische Figuren 
 Gudula oder Die Dauer des Lebens, Roman von Albrecht Schaeffer

Weitere Bedeutungen 
 Gudula, ein Asteroid
 Sankt-Michael-und-Gudula-Kathedrale, Hauptkirche Brüssels
 St. Gudula-Kirche, Hauptkirche der Stadt Rhede

Siehe auch 
 Liste der Namenstage

Weiblicher Vorname
nl:Goedele